Le titre de princesse Bibesco (en roumain prințesă Bibescu) s'applique à plusieurs personnalités issues d'une famille de la noblesse roumaine :

 Valentine de Riquet de Caraman (1839-1914),
  (1845-1929), devenue par mariage comtesse de Montesquiou-Fézensac
 Hélène Bibesco (1855-1902),
 Jeanne Bibesco (1864-1944)  
 Anna de Noailles (1876-1933), née princesse Bibesco Bassaraba de Brancovan,
 Marthe Bibesco (1886-1973), 
 Elizabeth Bibesco (1897-1945),
 Priscilla Bibesco (1920-2004). 

Homonymie dynastique